Le tournoi Carol Weymuller Open 2017 est l'édition 2017 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 17 au 23 octobre 2017 à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Emilia Soini. 

La championne du monde Nour El Sherbini l'emporte en finale face à Joelle King.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en octobre 2017
Sport à New York en 2017
Squash en 2017